Alfred Goullet (1891-1995), coureur cycliste sur piste américain ;
  (1894-1978), acteur britannique ;
 Famille Goullet de Rugy, originaire de Metz :
 François Goullet de Rugy (né en 1973), homme politique français ;
 Jean Melchior Goullet de Rugy (1727-1813), général français ;
 Jean Pierre Goullet de Latour (1730-1809), général d'artillerie français, ayant participé à la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Noms dérivés 
 Prix Goullet-Fogler, épreuve annuelle de cyclisme sur piste à Paris, de 1926 à 1958.

Voir aussi